За́йцев, Влади́мир Никола́евич:
 Зайцев, Владимир Николаевич (род. 1946) — полковник спецподразделения «Альфа».
 Зайцев, Владимир Николаевич (1938—2010) — директор Российской национальной библиотеки.
 Зайцев, Владимир Николаевич (род. 1958) — советский и украинский химик.
 Зайцев, Владимир Николаевич  (1913—1977) — советский историк.